Eu, eu och EU med varianter kan syfta på:

 EU – en union mellan 27 europeiska stater, se Europeiska unionen
 EU – en serie datorspel, se Europa Universalis
 Eu, Seine-Maritime – en fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Eu – den kemiska beteckningen för grundämnet europium
 eu – språkkoden för baskiska 
 eu- – ett språkligt prefix, se lista över prefix i svenskan
 .eu – toppdomän för Europeiska unionen